Jackson Township jelentheti az alábbi településeket.

 Jackson Township, Indiana (47 különböző település) 
 Jackson Township, Iowa (32 különböző település) 
 Jackson Township, Kansas (9 különböző település)
 Jackson Township (Minnesota) 
 Jackson Township, Missouri (33 különböző település) 
 Jackson Township (New Jersey)
 Jackson Township, Ohio (37 különböző település)
 Jackson Township, Pennsylvania (18 különböző település)